Lovell est un nom notamment porté par :

Patronyme 
 Bernard Lovell (1913-2012), physicien britannique.
 Charles Henry Lovell (1854-1916), marchand, agriculteur et homme politique québécois.
 Giovanni Lovell (1995-), coureur cycliste bélizien.
 Gregory Lovell (1985-), coureur cycliste bélizien.
 Guillermo Lovell (1918-1967), boxeur argentin.
 Henry Lovell (1828-1907), agriculteur et homme politique québécois.
 Jacqueline Lovell (°1974), actrice américaine.
 James Lovell ("Jim" Lovell) (°1928), astronaute américain.
 Jocelyn Lovell (1950-2016 à Toronto), coureur cycliste canadien.
 
 Mansfield Lovell (1822–1884), général de l'armée confédéré, durant la Guerre de Sécession.
 Mark Lovell (1960-2003), pilote de rallyes britannique.
 Matt Lovell, producteur de disques australien.
 Patricia Lovell (1929-2013), productrice et actrice australienne.
 Pedro Lovell (1945-), boxeur et acteur argentin.
 Santiago Lovell (1912-1966), boxeur argentin.
 Steve Lovell (1980-), footballeur anglais.

Prénom 
 Lovell Augustus Reeve, (1814-1865), éditeur et naturaliste britannique.
 Richard Lovell Edgeworth (1744-1817), écrivain et inventeur britannique.
 Thomas Lovell Beddoes,  (1803-1849) poète et dramaturge anglais.

Toponyme 

 Lovell, petite ville du Maine ;
 Lovell, census-designated place située en Oklahoma ;
 Lovell, ville du Wyoming.

Divers 
 Télescope Lovell, radiotélescope britannique, nommé en l'honneur de Bernard Lovell.
 The Lovell Sisters, groupe américain de bluegrass.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis